

Persone 
 Giovanni Giudici (1924-2011) - poeta e giornalista italiano
 Giovanni Giudici (1940) - vescovo italiano
 Giovanni Giudici (1960 circa) – sciatore italiano